Bruckmühle heißen Ortsteile und Gebäude:

Baden-Württemberg:
 Bruckmühle (Kirchzarten), Wohnplatz der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Bruckmühle (Kandern), Haus im Stadtteil Wollbach von Kandern, Landkreis Lörrach
 Bruckmühle (Seitingen-Oberflacht), Hof der Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen
 Bruckmühle (Markgröningen), Wohnplatz in Markgröningen und ehemalige Getreidemühle an der Glems
 Bruckmühle (Schwieberdingen), ehemalige Wassermühle an der Glems in Schwieberdingen; unter Denkmalschutz
Bayern
 Bruckmühle (Arnstorf), Einöde des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Bruckmühle (Atting), Einöde der Gemeinde Atting, Landkreis Straubing-Bogen
 Bruckmühle (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Einöde der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth
 Bruckmühle (Berg), Einöde der Gemeinde Berg, Landkreis Hof
 Bruckmühle (Erbendorf), Einöde der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth
 Bruckmühle (Furth im Wald), Einöde der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham
 Bruckmühle (Nördlingen), Einöde auf der Gemarkung Nähermemmingen der Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, mit über 450 Jahre alter Mühle an der Eger
 Bruckmühle (Röhrnbach), Einöde des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau
 Bruckmühle (Ruhmannsfelden), Einöde des Marktes Ruhmannsfelden, Landkreis Regen
 Bruckmühle (Steinach), Einöde der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen
 Bruckmühle (Vilseck), Einöde der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Bruckmühle (Weidenberg), Einöde des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth

Österreich:
 Bruckmühle (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bruckmühle (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortslage von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bruckmühle (Gemeinde Alberndorf), Ortslage von Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Kulturhaus Bruckmühle, Kultur- und Veranstaltungszentrum in der Stadtgemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich 

Siehe auch:
 Bruchmühle
 Brückenmühle
 Brückmühle
 Bruckmühl (Begriffsklärung)
 Bruggmühle
 Vierbruckmühle